Folco I d'Este – signore di Este
 Folco II d'Este – condottiero